Okręty US Navy o nazwie USS "Absecon":

 Pierwszy "Absecon" (1918) to jednośrubowy transportowiec o stalowym kadłubie zbudowany w 1918, który był w służbie krócej niż miesiąc.
 Drugi "Absecon" (AVP-23) to okręt lotniczy (ang. seaplane tender)  typu Barnegat zbudowany w 1941 i służący w czasie II wojny światowej w US Navy. Później służył w Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych, następnie przekazany Wietnamowi Południowemu, następnie przejęty przez Wietnam.
Absecon